«Жила-была девочка» — художественный фильм режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни блокадного Ленинграда. Частично фильм снимался в ещё блокадном Ленинграде. Первая работа в кино известной актрисы детского кино второй половины 40-х годов Натальи Защипиной (5 лет) и Нины Ивановой (10 лет), ставшей знаменитой после выхода на экраны фильма «Весна на Заречной улице».

Премьера фильма состоялась 18 декабря 1944 года, спустя год после того, как Ленинград окончательно был освобождён от блокады.

Сюжет 
История двух маленьких блокадниц в осаждённом Ленинграде — 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки, ленинградских детей, перенёсших наравне со взрослыми все тяготы войны. В фильме всё время перемешиваются сцены детских игр и суровой действительности.

В ролях 
 Нина Иванова — Настенька
 Наталья Защипина — Катя
 Ада Войцик — мать Настеньки
 Александр Лариков — Макар Иванович, управдом
 Вера Алтайская — мать Кати
 Лидия Штыкан — Ватрушкина
 Николай Корн — отец Настеньки
 Елена Кириллова — Степанида

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Недоброво
 Директор картины: Соловей, Петр Алексеевич
 Режиссёр: Виктор Эйсымонт
 Оператор: Грайр (Георгий) Гарибян
 Художник: Игорь Бахметьев
 Композитор: Венедикт Пушков

История создания 
Подготовка к съёмкам началась в январе 1943 года — сразу после того, как было прорвано кольцо блокады. Виктор Эйсымонт с большим риском для жизни принял решение снять хотя бы часть сцен в реальном Ленинграде, чтобы показать более достоверный антураж. Съёмки проходили исключительно в историческом центре в те периоды, когда не было авианалётов.

Признание 
Фильм «Жила-была девочка» с большим успехом прошёл во многих странах мира. На седьмом Венецианском кинофестивале картина получила приз.

См. также 
 Савичева, Татьяна Николаевна

Ссылки 
 
 
 «Жила-была девочка» на сайте Ruskino.Ru
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё
Фильмы студии «Союздетфильм»
Фильмы Виктора Эйсымонта
Фильмы СССР 1944 года
Фильмы о блокаде Ленинграда